Списак народних хероја чија презимена почињу на слова Е и Ж, за остале народне хероје погледајте Списак народних хероја:

Е 
 Душан Егић (1916–1985) Орденом народног хероја одликован 24. јула 1953. године. 
 Милан Егић (1911–1943) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године.  
 Обрад Егић (1908–1986) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.  
 Ернест Ејпер (1914–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Илија Енгел (1912–1944) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године.  
 Сава Ераковић Страхиња (1921–1944) за народног хероја проглашен 9. септембра 1953. године.  
 Овадија Естреја Мара (1922–1944) за народног хероја проглашена 11. октобра 1953. године.  
 Марко Ећимовић (1909–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.

Ж 
 Стане Жагар (1896–1942) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године.
 Андреј Жван Борис (1915–1945) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Милош Ждеро (1912–1944) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.  
 Милан Жежељ (1917–1995) Орденом народног хероја одликован 12. јануара 1945. године. 
 Тоне Жерјал Тончек (1915–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Живко Живковић (1912–1990) Орденом народног хероја одликован 5. јула 1952. године.  
 Љубомир Живковић Шпанац (1918–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Томаш Жижић (1909–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године. 
 Слободан Жилник (1919–1944) за народног хероја проглашен 6. јула 1953. године.  
 Батрић Жугић (1912–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Комнен Жугић (1923–1946) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године. 
 Бошко Жунић (1920–1943) за народног хероја проглашен 23. јула 1952. године.

Напомене

Референце

Литература 

  
 
 
  
  
  
  
  
  

__БЕЗСАДРЖАЈА__